Сельский округ, Аульный округ () — в Казахстане наименьшая административная единица в сельской местности третьего уровня. В Казахстане на 1 ноября 2011 года 2 453 сельских округа.

До 1991 года назывались сельсоветами.

Число сельских округов по областям 
(на 1 ноября 2011 года)
 Акмолинская область — 236 сельских округов, количество сёл — 712
 Актюбинская область — 141 сельских округов, количество сёл — 369
 Алматинская область — 251 сельских округов, количество сёл — ??
 Атырауская область — 71 сельских округов, количество сёл — 189
 Восточно-Казахстанская область — 252 сельских округов, количество сёл — 857
 Жамбылская область — 153 сельских округов, количество сёл — 367
 Западно-Казахстанская область — 155 сельских округов, количество сёл — 512(475)
 Карагандинская область — 192 сельских округов, количество сёл — 557(498)
 Костанайская область — 256 сельских округов, количество сёл — 769
 Кызылординская область — 143 сельских округов, количество сёл — 269
 Мангистауская область — 43 сельских округов, количество сёл — 49
 Павлодарская область — 169 сельских округов, количество сёл — 505
 Туркестанская область — 204 сельских округов, количество сёл — 932
 Северо-Казахстанская область — 187 сельских округов, количество сёл — ??

Число сельских округов по областям и годам

Статистика названии 
Самые популярные названия сельских округов Казахстана согласно списка КАТО на 2022 год.

Продолжение:

Примечания

См. также 
 Города Казахстана
 Посёлки Казахстана
 Районы Казахстана
 Сельсовет
 Сельское поселение

Ссылки 
 Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами
 http://www.kz.all.biz/regions/?fuseaction=adm_main.showSectionsList&sc_id=9 
 http://www.stat.kz/publishing/20111/брошюра_Регионы_Казахстана_рус.pdf
 Классификатор административно-территориальных объектов, 01.01.2014 г. 
 Классификатор административно-территориальных объектов, 15.01.2015 г. 
 Классификатор административно-территориальных объектов, 28.01.2016 г. 
 Классификатор административно-территориальных объектов, 16.01.2017 
 Классификатор административно-территориальных объектов, 05.01.2018 
 Классификатор административно-территориальных объектов, 18.01.2019 
 Классификатор административно-территориальных объектов, 24.01.2020 

Административное деление Казахстана